Plaatsen:
Oudemolen (Moerdijk), een dorp in de gemeente Moerdijk
Oudemolen (Tynaarlo), een dorp in de gemeente Tynaarlo
Oude Molen (Deventer), een buurtschap in de gemeente Deventer
Oude-Molen (Ridderkerk), een buurtschap in de gemeente Ridderkerk
Oude Molen (Bergen op Zoom), een buurtschap in de gemeente Bergen op Zoom (bij Halsteren)

Molens: 
De Oude Molen (As) of Theunissenmolen, een watermolen in de Belgisch-Limburgse plaats As
De Oude Molen (Berlingen), een watermolen in de Belgisch-Limburgse plaats Berlingen (gemeente Wellen)
De Oude Molen (Brustem), een watermolen in de Belgisch-Limburgse plaats Brustem
De Oude Molen (Hekelgem), een windmolen in de Vlaams-Brabantse plaats Hekelgem
De Oude Molen (Oostkerke), een molenrestant in de West-Vlaamse plaats Oostkerke
De Oude Molen (Meldert), een watermolen in de Belgisch-Limburgse plaats Meldert
De Oude Molen (Simpelveld), een watermolen in de Nederlands-Limburgse plaats Simpelveld
De Oude Molen (Tessenderlo), een windmolen in de Belgisch-Limburgse plaats Tessenderlo
De Oude Molen of Groote Molen, een watermolen in de Nederlands-Limburgse plaats Meerssen
De Oude Molen of Molen van Dortants, een voormalige windmolen in de Nederlands-Limburgse plaats Oirsbeek (gemeente Beekdaelen)
De Oude Molen of Molen van Frisen, een watermolen in de Belgisch-Limburgse plaats Sint-Martens-Voeren (gemeente Voeren)

Zie ook:
De Oude Molen (doorverwijspagina)